Turneul de tenis de la Roland Garros din 2015 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 24 mai – 7 iunie 2015. A fost cea de-a 119-a ediție a Openului Francez și al doilea turneu de Grand Slam al anului.

Rafael Nadal a fost de cinci ori campion en-titre la simplu masculin, dar a pierdut în fața lui Novak Djokovic în sferturile de finală. Stan Wawrinka a câștigat primul său titlu la Roland Garros, învingându-l pe Djokovic în finală. Maria Șarapova a fost campioana en-titre la simplu feminin, dar a pierdut cu Lucie Šafářová în runda a patra. Serena Williams a învins-o pe Šafářová în finală și a câștigat al treilea titlu la Roland Garros, al 20-lea titlu de Grand Slam la simplu și al treilea Grand Slam în carieră.

Câștigători
Jucătorul elvețian Stan Wawrinka a triumfat la simplu masculin. Acesta a fost primul său trofeu la French Open și al doilea titlu de Grand Slam la general. Wawrinka a repetat performanța de la Australian Open 2014 când a devenit primul jucător de la spaniolul Sergi Bruguera la Openul Francez din 1993, care a învins primii doi jucători din clasament, într-un singur turneu de Grand Slam. Înainte de începerea turneului Wawrinka ocupa poziția 9 în clasamentul ATP iar după, a ocupat locul 4.

Proba de simplu feminin a fost câștigată de numărul unu mondial, Serena Williams. Ea a învins-o pe jucătoarea cehă Lucie Šafářová în finală, în patru seturi. A fost al treilea ei titlu la French Open și al 20-lea titlu de Grand Slam în general. Odată cu această victorie, Williams a finalizat și triplul Grand Slam în carieră.

Cuplul croato-brazilian Ivan Dodig și Marcelo Melo au câștigat titlul la dublu masculin. Pentru ambii jucători, a fost primul lor titlu de Grand Slam la această categorie. Melo a devenit primul brazilian care a câștigat un titlu de Grand Slam. 

Dublul feminin a fost dominat de a perechea americano-cehă Bethanie Mattek-Sands și Lucie Šafářová. Cele două campione au câștigat al doilea titlu comun de Grand Slam.

Dublul mixt a fost câștigat de perechea americană cap de serie nr. 2 Bethanie Mattek-Sands și Mike Bryan. Mattek-Sands a câștigat al doilea titlu la dublu mixt, iar pentru Bryan a fost al patrulea trofeu într-o competiție mixtă de Grand Slam.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Valoarea totală a premiilor pentru ediția 2015 a fost de 28.028.600 de euro, o creștere cu 3 milioane de euro față de ediția precedentă. Câștigătorii titlului de simplu masculin și feminin primesc 1.800.000 de euro, o creștere cu 9% față de 2014.

* per echipă

Note

Legături externe
 Roland Garros

2015
2015 în tenis